Scrotifera – klad ssaków obejmujący kopytne, Ferae i nietoperze.

W pracy Ashera i Helgena znajduje się następujący kladogram prezentujący pozycję Scrotifera na drzewie rodowym ssaków (uproszczono).

Scrotifera wraz z Lipotyphla tworzy klad Laurasiatheria

Jak widać na powyższym kladogramie, Scrotifera dzielą się na dwie główne grupy. Jedną z nich są Ferae, klad łączący razem drapieżne i łuskowce. Druga grupa dzieli się z kolei na nietoperze i Euungulata. Te ostatnie to wprowadzony w 2001 przez Waddella i współpracowników klad łączący nieparzystokopytne i parzystokopytne, rozumiane w nowym znaczeniu, jako klad łączący wielbłądokształtne, świniokształtne, przeżuwacze i Whippomorpha, obejmujące z kolei hipopotamy i walenie. Niektóre wyniki badań prezentują odmienny pogląd na jego strukturę wewnętrzną, choćby nie uznając Whippomorpha i sytuując Ancodonta z dala od waleni. Wedle Ashera i Helgena Scrotifera są przez to tym samym, co Variamana (zróżnicowane ręce, nazwa odzwierciedla różnoraką budowę rąk u przedstawicieli grupy), definiowanego jako nietoperze, nieparzystokopytne, Cetartiodactyla (synonim parzystokopytnych w cytowanym wyżej rozumieniu), łuskowce + drapieżne. 4 grupy oprócz nietoperzy łączone są niekiedy w klad Fereungulata.

Przypisy 

Ssaki